Wrecking Ball () — семнадцатый студийный альбом американского музыканта Брюса Спрингстина, выпущен 5 марта 2012 года на фирме Columbia Records. Пластинка дебютировала на первом месте сразу в 15 странах мира, включая США (Billboard 200) и Великобританию (UK Albums Chart), где его тираж составил в первую неделю, 196 000 и 74 000 копий соответственно. «Wrecking Ball» стал для Брюса Спрингстина 10-м чарттоппером в США, деля в истории рок-музыки по этому показателю 3-место с Элвисом Пресли и уступая только группе Beatles (19 альбомов № 1) и исполнителю Jay-Z (12). В Великобритании это его 9-й альбом на вершине чарта королевства.

Журнал Rolling Stone назвал диск Лучшим альбомом 2012 года.

Список композиций 
Wrecking Ball был выпущен в трёх форматах: на двух виниловых пластинках (LP set), на лазерном диске-CD, и в цифровом формате (digital download).

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 «Brucespringsteen.net»

Альбомы Брюса Спрингстина
Альбомы 2012 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200